Rouillé (Frankrijk)
 Rouille (saus)